Vasconcelense – abitanti di Alfredo Vasconcelos
Vasconcelense – abitanti di Diogo de Vasconcelos (Minas Gerais)